Un chiffre est un symbole utilisé pour représenter des nombres. C'est aussi un synonyme de monogramme.

Le terme chiffre peut désigner :

En mathématiques 

 Chiffre : élément graphique utilisé pour représenter les nombres

En zoologie 
 Le Chiffre (Fabriciana niobe) est une espèce de lépidoptères de la famille des Nymphalidae.

En cryptologie 
 Un chiffre est un code secret.
Le chiffre d'Agapeyeff est un code secret qui n'a jamais été déchiffré.

En héraldique et onomastique 
Le chiffre (onomastique), initiales écrites en lettrines pour représenter une personne, une entité ou un groupe.
 Le chiffre royal, ou monogramme royal, est un emblème personnel formé le plus souvent d'initiales et de dessins. Certains sont simples à comprendre car ils se composent des initiales, d'autres sont plus complexes, car ils comprennent des figures symboliques.
Initiales de noms propres sculptées ou peintes sur les monuments.

En musique 
 Les chiffres servent de notation pour le doigté.
 Le chiffrage est une forme de notation pour les accords.

Patronyme 

 Philippe Chiffre (1958-), chef décorateur français ;
 Yvan Chiffre (1936-2016), réalisateur et cascadeur français.

Références 

Patronyme français